Леру́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Вандея. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 390 км на південний захід від Парижа, 90 км на південь від Нанта, 28 км на південний схід від Ла-Рош-сюр-Іона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 248 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 596,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 

 Леру на сайті французького Національного інституту географії
 Леру на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Леру на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Леру на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Леру на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вандея

Примітки 

Муніципалітети департаменту Вандея